V2 steht für
 Vergeltungswaffe 2, Bezeichnung einer Rakete, siehe Aggregat 4
 sekundärer visueller Kortex, ein Gehirnareal, siehe Visueller Cortex
 V2 Records, ein Plattenlabel
 V2-Stellung, eine Satzstruktur mancher Sprachen, in der das Verb an der zweiten Stelle steht
 Vertical Velocity, eine Achterbahn in Six Flags Great America
 V2: Vertical Velocity, eine Achterbahn in Six Flags Discovery Kingdom
 V-Motor mit zwei Zylindern
 V2 (Straßenbahn), ein rumänischer Gelenkwagen-Prototyp
 Straßenbahn Hamburg#Vierachser, einen vierachsigen Straßenbahn-Triebwagen
 LNER-Klasse V2, eine Schlepptenderlokomotive der britischen Bahngesellschaft LNER
 die Signalvorschrift V2 der Österreichischen Bundesbahnen
 Staatszugehörigkeitszeichen für Luftfahrzeuge aus Antigua und Barbuda
 v2, zweite kosmische Geschwindigkeit oder Fluchtgeschwindigkeit (Raumfahrt)
 , eine spezifische Geschwindigkeit beim Flugzeugstart, siehe V1 (Geschwindigkeit)#Maßnahmen nach Überschreiten der Entscheidungsgeschwindigkeit

V-2 steht für
 ARA Veinticinco de Mayo (V-2), ein argentinischer Flugzeugträger, siehe Karel Doorman (R81)

Siehe auch:
 VII

V2